

Бенкен — громада в кантоні Санкт-Галлен
 Бенкен — громада в кантоні Цюрих